Сэ́нсом () — английская фамилия.

 Сэнсом, Джордж Бэйли (1883—1965) — английский дипломат и историк.
 Сэнсом, Кен (1927—2012) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания.
 Сэнсом, Кенни (род. 1958) — английский футболист.
 Сэнсом, Кристофер Джон (род. 1952) — британский писатель.
  (род. 1962) — американский политик.
  (1912—1976) — британский писатель.